Allen é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Allen (Indiana)
Condado de Allen (Kansas)
Condado de Allen (Kentucky)
Condado de Allen (Ohio)
Paróquia de Allen, no Louisiana

Desambiguações de topônimos